Don't Stop the Music puede referirse a:

 «Don't Stop the Music» (2007), canción de Rihanna.